De Deuce Customs 32 Ford 5 Window Coupe is een tweedeurs coupé van de Australische autofabrikant Deuce Customs. Het gaat om een replica, die zowel uiterlijk als technisch op wagens van Ford is gebaseerd. Uit welk jaar de Ford stamt die als basis voor het uiterlijk diende, verraadt de naam van deze wagen. De 32 Ford 5 Window Coupe kost 8 990 AUD.

32 Ford 5 Window Coupe